Стренчи:
 Стренчи — небольшой город на северо-востоке республики Латвия.
 Стренчи — железнодорожная станция на линии Рига — Лугажи.
 Стренчи — хутор в Даугавпилсском крае Латвии.